A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios chamados USS Oklahoma City:

 : um cruzador rápido da Classe Cleveland e depois um cruzador de mísseis guiados da Classe Galveston que serviu de 1944 a 1979.
 : um submarino de ataque da Classe Los Angeles que serviu de 1988 a 2022.